Moulins es el nombre de varias comunas de Francia y otras lcalizaciones geográficas:

 Moulins, comuna francesa del departamento de Aisne.
 Moulins, comuna francesa del departamento de Allier.
 Moulins, comuna francesa del departamento de de Ille y Vilaine.
 Moulins, antigua comuna francesa del departamento de Deux-Sèvres, hoy integrada en Mauléon.
 Moulins, barrio de la comuna francesa de Lille.